Прибовце може да се отнася за:

 Прибовце, село в Община Буяновац, Пчински окръг, Сърбия.
 Прибовце, село в Окръг Мартин, Жилински край, Словакия.

Пояснителни страници